El evento de menos de 78 kg femenino de judo olímpico en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 tuvo lugar el 2 de agosto en el  Centro de Exposiciones ExCeL.

Resultados

Finales

Repechajes

Grupo  A

Grupo  B

Grupo  C

Grupo  D

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en Olimpiadas Telemundo (español)

78 kg